Lista portów lotniczych w Rumunii, podzielona pod względem lokalizacji.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 
 World Aero Data
 A-Z World Airports

 
Rumunia